Sabrina Ferilli – attrice e conduttrice televisiva italiana.
 Guido Maria Ferilli – paroliere, compositore e cantante italiano.